2 miejscowości w Polsce: 
 Boguszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów 
 Boguszówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza

Miejscowości na Białorusi 
 Boguszówka – wieś w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego

Miejscowości na Ukrainie 
 Boguszówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejon łuckim

Linki zewnętrzne